Gönitz ist der Name folgender Orte:

 Gönitz (Gemeinde St. Andrä), Ortschaft der Gemeinde St. Andrä, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Gönitz (Gemeinde St. Paul), Ortschaft der Gemeinde St. Paul im Lavanttal, Bezirk Wolfsberg, Kärnten